La peste – romanzo di Albert Camus
 La peste – film del 1992 diretto da Luis Puenzo
 La peste – serie televisiva spagnola
 La peste – gruppo scultoreo di Gaetano Zumbo
 La peste – dipinto di Arnold Böcklin

Pagine correlate 
Peste (disambigua)